Carina est un nom propre utilisé principalement comme prénom, nom de famille ou toponyme.

Prénom 
Carina est un prénom féminin dérivé de Carine.

Personnes portant ce prénom 
 Carina Karlsson, une joueuse de tennis suédoise.
 Carina Lau, une actrice chinoise.
 Carina Salvado, une chanteuse de fado.

Chansons

Toponyme 

 Carina, une ville à Queensland, en Australie.
 Carina, une localité à Victoria, en Australie.
 Carina, un village de Serbie.

Autres 
 Toyota Carina, un modèle de voiture.
 (491) Carina, un astéroïde.

 Carina (génitif Carinae), nom latin de la constellation de la Carène.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin